Ви́тебская Сортиро́вочная улица — улица во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Меридиональная улица в исторических районах Волково поле и Горячее поле. Проходит от линии Соединительной железной дороги до улицы Салова. Южнее улицы Салова переходит в Белградскую улицу. Параллельна Витебской железнодорожной линии и Волковскому проспекту.

История 
Название возникло в 1950-х годах по железнодорожной станции Витебская-Сортировочная. В 1998 году к Витебской Сортировочной улице была присоединена Алмазная улица.

Пересечения 
Витебскую Сортировочную улицу пересекают следующие улицы:
 улица Салова — пересечение с переходом Витебской Сортировочной в Белградскую улицу.

Транспорт 
Ближайшие к Витебской Сортировочной улице станции метро — «Волковская» (около 650 м по прямой от начала улицы) и «Бухарестская» (около 1 км по улице Салова от конца улицы) 5-й (Фрунзенско-Приморской) линии.

Движение наземного общественного транспорта по улице отсутствует.

Ближайшая к Витебской Сортировочной улице железнодорожная платформа — Воздухоплавательный парк (кратчайшее расстояние — около 100 м по прямой).

На расстоянии около 150 м к западу от улицы находится грузовая станция Витебская-Сортировочная. Северное окончание Витебской Сортировочной улицы примыкает к западной части грузовой железнодорожной станции Волковская.

Общественно значимые объекты 
 локомотивное депо;
 вокзал платформы Воздухоплавательный парк — дом 1;
 бывший детский сад № 73 — дом 18;
 типовые погреба-ледники для нужд Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги, ныне Витебской.

См. также 
 Витебская улица
 Волковка
 Сортировочная-Московская улица

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Витебская Сортировочная улица на сайте «Купчино. Исторический район»